Un joueur de volley-ball.
 Un joueur de tennis spécialiste de la volée